Калевала — карело-фінський поетичний епос.
 Калевала —  міське поселення і адміністративний центр Калевальского району Республіки Карелія.
 Калевала — російський фолк-метал-гурт з Москви.

Багатозначні терміни